Gminy w USA:
 Rosefield (ang. Rosefield Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Peoria
 Rosefield (ang. Rosefield Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Eddy
 Rosefield (ang. Rosefield Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Turner